Farkas Henrik (biológus) (1928–2000)
 Farkas Henrik (fizikus) (1942–2005)